Рафаїл — один із семи святих архангелів (архистратигів), глава святого воїнства Ангелів і Архангелів.

Ім'я 
 Рафаїл — українське чоловіче особове ім'я єврейського походження.

Святі 
 Архангел Рафаїл — це найстарший і найважливіший серед ангелів. Один з трьох архангелів: Михаїла, Гавриїла і Рафаїла,

Особи з ім'ям Рафаїл 
 Рафаїл І — константинопольський патріарх у 1475 — 1476 рр.
 Рафаїл II — константинопольський патріарх у 1603 — 1607 рр.
 Рафаїл (Корсак) (1595 чи 1601—1640) — єпископ Руської Унійної Церкви; з 1637 року, Митрополит Київський, Галицький та всієї Руси.
 Рафаїл (Заборовський) (1676—1747) — український церковний, громадський та освітній діяч.
 Рафаїл Жечев (1891—1945) — болгарський (генерал-лейтенант), командир 1-ї піхотної дивізії у 1934—1935 роках, флігель-ад'ютант царя Бориса III і царя Симеона II, генерал-ад'ютант царя Симеона II.
 Рафаїл Петрушанський (1895—1937) — голова Київської міської ради у 1934—37 роках.
 Рафаї́л Турконя́к ( 1949) — архімандрит Греко-Католицької Церкви, доктор богослов'я і доктор літургіки, біблійний перекладач, ієромонах Студитського уставу, лауреат Шевченківської премії за переклад Острозької Біблії сучасною українською мовою, почесний професор і завідувач кафедри богослов'я Національного університету «Острозька академія».

 Рафаїл Маліновський ( 1949) — український хореограф, балетмейстер, народний артист України.
 Рафаїл Хасмінський — український математик.

Особи, у яких батько Рафаїл 
 Грандмезон Микола Рафаїлович (1892—1978) — картограф і топограф, художник портретист.
 Юхновський Ігор Рафаїлович ( 1925) — український фізик-теоретик. Доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, народний депутат України І–IV скликань, почесний громадянин Львова.

Мистецтво

Церкви 
  — релігійна будівля в районі Дорсодуро у місті Венеції.
  — церква, побудована у стилі Відродження в Мілані.
  — церква в районі Матердеї міста Неаполя.

Інше 
  — пляж на атлантичному південному узбережжі історичної провінції Алгарве на півдні Португалії, що входить до муніципалітету Албуфейра.
  — вежа архангела Рафаїла в Лісабоні, Португалія.